paus Alexander II, bisschop van Lucca (1053-1061)
 diens neef Anselmus II van Lucca, bisschop van Lucca (1061-1086)